Daúde (profeta) — profeta do Islã(o)
 Daúde ibne Iázide ibne Hatim Almoalabi — governador abássida dos séculos VIII e IX
 Daúde ibne Idris — príncipe idríssida do 
   — maí do Império de Canem 
 Daúde (cantora) — cantora brasileira
 Daud (filme) — filme indiano de 1997